Кикко́тис () — кипрская греческая фамилия, часто присваиваемая насельникам, проживавшим в Киккском монастыре.

 Киккотис (в монашестве Григорий; 1922—1994) — епископ Кипрской православной церкви, митрополит Киренийский, ипертим и экзарх Караваса и Лапитоса.
 Киккотис (в монашестве Афанасий; род. 1959) — епископ Александрийской православной церкви, митрополит Киринский, ипертим и экзарх Ливийского полуострова.
 Киккотис (в монашестве Сергий; род. 1967) — епископ Александрийской православной церкви, митрополит Мыса Доброй Надежды, ипертим и экзарх всего Наталя и окрестностей.
 Киккотис, Георгиос Филиппу (в монашестве Серафим, также был известен под фамилией Иакову; род. 1961) — епископ Александрийской православной церкви, митрополит.
 Киккотис, Неоклис (в монашестве Никиифор, также был известен под фамилией Афанасиу; род. 1947) — епископ Кипрской православной церкви, митрополит Киккский и Тиллирийский.
 Киккотис, Спиридон (в монашестве Исаия, также был известен под фамилией Георгакис; род. 1971) — епископ Кипрской православной церкви, митрополит Тамасский.